Nómadas é um álbum do grupo musical português de folk rock Quinta do Bill, lançado em 2001.
Este álbum é composto por 11 faixas musicais, da autoria da dupla João Portela e Carlos Moisés, vocalista e tido por  "alma mater" da banda. 
Este álbum foi gravado em Maio, Junho e Julho de 2001 na cidade do Porto, antes dos acontecimentos do dia 11 de Setembro, factos que incrivelmente, tornaram actuais os sons árabes previamente escolhidos por Carlos Moisés para este disco.

Faixas 
"Diz-me Lá"
"Pudesse Eu"
"Mil e Uma Lendas"
"Todo o Fogo Que Me Ateias"
"Angola"
"Assim Não Queres"
"Acontece no Mouchão"
"Vaguear Pelo Mundo"
"Mais Um Dia Em Que Nada Se Faz"
"Ondas De Paixão"
"Será Fado"

Ligações externas
 Quinta do Bill no MySpace

Álbuns de 2001
Álbuns de Quinta do Bill
Álbuns de pop rock
Álbuns de folk rock
Álbuns de músicos de Portugal
Álbuns em língua portuguesa